Flugi ist der Familienname folgender Personen:

 Conradin Flugi (1787–1874), ladinischer Dichter
 Johann Flugi (1550–1627), als Johann V. von 1601 bis 1627 Bischof von Chur 
 Johann Flugi von Aspermont (1595–1661), Bischof von Chur 1636–1661
 Nikolaus Flugi von Aspermont (1773–1856), Schweizer Offizier und Söldner, neapolitanischer Marschall
 Romaricus Flugi von Aspermont (1821–1904), Abtordinarius von Monaco, Generalabt der Kongregation von Subiaco